Fatou steht für:
 Fatou, ein in Westafrika gebräuchlicher weiblicher Vorname
 Fatou (Gorilla), ein weiblicher Westlicher Flachlandgorilla
 Pierre Fatou, ein französischer Mathematiker
 Fatou (Chaoyang) (垡头街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Chaoyang der Stadt Peking